Područna nogometna liga NSP Beli Manastir, tj. Liga nogometnog saveza općine Beli Manastir predstavljala je 6. rang natjecanja. Prvak lige bi se plasirao u Međuopćinsku ligu Sjever, dok bi posljednjeplasirani ispadao u Baranjsku ligu (1. razred).

Izvori 

 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 

1982-83
1982-83 Beli Manastir
Beli Manastir